Маурер, Людвиг:
 Маурер, Людвиг Вильгельм — немецко-российский скрипач, дирижёр и композитор.
 Маурер, Людвиг (математик) — немецкий математик.